Ed Van Impe – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Kevin Van Impe – ex ciclista su strada belga
 Lucien Van Impe – ex ciclista su strada e dirigente sportivo belga